Nala en Damayanti, een verhaal uit de Hindoe-mythologie
 Nala (Zuid-Afrika), een gemeente in Zuid-Afrika
 Nala (Nepal), een plaats in Nepal
 Nala (Disney), een van de figuren uit The Lion King